Mitchellville steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mitchellville (Arkansas), im Desha County
 Mitchellville (Iowa), im Polk und im Jasper County
 Mitchellville (Maryland), im Prince George’s County
 Mitchellville (South Carolina)
 Mitchellville (Tennessee), im Sumner County